Чуга́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Чугаев, Владимир Петрович (1924—2000) — советский украинский учёный-историк, партийный и советский деятель.
 Чугаев, Лев Александрович (1873—1922) — русский, советский химик и биохимик.